Санд () — французьке прізвище а також, топонім.

Прізвище 
 Еббе Санд (; 1972) — колишній данський футболіст, нападник.
 Жорж Санд (; 1804—1876) — літературний псевдонім Аврори Дюдеван, французької письменниці 19 століття.
 Йон Ола Санд (; 1961) — норвезький актор, виконавчий продюсер.
 Моріс Санд (; 1823—1889) — французький рисувальник, живописець і поет, син письменнииці Жорж Санд.
 Тод Санд (; 1963) — американський фігурист
 Хосе Санд (; 1980) — аргентинський футболіст, нападник.
 Еббе Санд (; 1972) — колишній данський футболіст, нападник.

Топоніми 
 Санд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн.
 Санд-Пойнт () — місто в боро Східні Алеутські острови, штат Аляска (США).

Французькі прізвища